Ахмед Аль-Тарабулсі (* 1947) — кувейтський футболіст.
 Ісмаїл-паша аль-Тарабулсі (? — 1792) — державний і військовий діяч Османської імперії. Паша Єгипту (1780—1792).
 Мохамед Тарабулсі (* 1950) — ліванський важкоатлет, олімпійський медаліст.